Radíkov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Radíkov, Gemeinde im Okres Přerov
Radíkov, Ortsteil von Český Rudolec, Okres Jindřichův Hradec
Radíkov, Ortsteil von Olomouc, Okres Olomouc

Horní Radíkov, Ortsteil von Český Rudolec, Okres Jindřichův Hradec